Димитър Ганчев може да се отнася за:

 Димитър Ганчев (1875 – 1912), български революционер, деец на ВМОРО
 Димитър Ганчев, политик
 Димитър Ганчев (р. 1971), български интернет пионер